Andy Murtagh – crickettista irlandese naturalizzato inglese
 Chris Murtagh – crickettista inglese
 Conall Murtagh – calciatore nordirlandese
 John Murtagh – crickettista neozelandese
 Johnny Murtagh – cavaliere irlandese
 Kate Murtagh – attrice statunitense
 Kieran Murtagh – calciatore antiguo-barbudano
 Mickey Murtagh – giocatore di football americano statunitense
 Tim Murtagh – calciatore inglese di origine irlandese
 Murtagh – personaggio del Ciclo dell'Eredità